Zenóbia — rainha de Palmira (Síria)
 Zenobia  — gênero de plantas
 Zenóbia — personagem de filme de Ray Harryhausen
Zenobia (filme)
840 Zenobia — asteroide da cintura principal

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de cinema
Desambiguações de história
Desambiguações de ciências